A galaxis őrzői, 2014-es amerikai szuperhősfilm.
 A galaxis őrzői, 2015-ös amerikai animációs televíziós sorozat.
 A galaxis őrzői vol. 2., 2017-es amerikai szuperhősfilm. A 2014-es film folytatása.
 A galaxis őrzői – Ünnepi különkiadás 2022-es szuperhősfilm.
 A galaxis őrzői: 3. rész, 2023-as amerikai szuperhősfilm. A 2017-es film folytatása.